Йънг може да се отнася за:
 Хора
 Ангъс Йънг (р. 1955), австралийски музикант
 Артър Йънг (1741 – 1820), английски общественик
 Ашли Йънг (р. 1985), английски футболист
 Бърт Йънг (р. 1940), американски актьор
 Дарън Йънг (р. 1983), американски кечист
 Джими Йънг (1948 – 2005), американски боксьор
 Джон Йънг (р. 1930), американски космонавт
 Елизабет Йънг-Бруел (1946 – 2011), американска психоложка
 Лестър Йънг (1909 – 1959), американски музикант
 Лорета Йънг (1913 – 2000), американска актриса
 Люк Йънг (р. 1979), английски футболист
 Майкъл Йънг (р. 1949), американски биолог
 Малкълм Йънг (1953 – 2017), австралийски музикант
 Нийл Йънг (р. 1945), канадски музикант
 Робърт Йънг (1915 – 1986), американски писател
 Саманта Йънг (?), шотландска писателка
 Тадеус Йънг (р. 1988), американски баскетболист
 Терънс Йънг (1915 – 1994), британски режисьор
 Томас Йънг (1773 – 1829), английски учен
 Уилям Пол Йънг (р. 1955), канадски писател
 Шон Йънг (р. 1959), американска актриса

 Други
 Йънг (окръг, Тексас), окръг в Съединените щати